La Cape et l'Épée peut désigner :
 La Cape et l'Épée, série de sketches humoristiques des Robins des Bois ;
 La Cape et l'Épée, duo de justiciers appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 La Cape et l'Épée, roman d'Amédée Achard paru en 1875.

Homonymie de titre